Arne Bækkevold kan syfta på:

* Arne Bækkevold  (1902–1998), svensk jurist och ämbetsman
 Arne Bækkevold (född 1939), svensk jurist och ämbetsman